Nostalgia ist Neulatein (identische Schreibweise im Englischen, Spanischen, Estnischen, Italienischen, Polnischen und anderen Sprachen) für eine sehnsuchtsvolle Hinwendung zu vergangenen Gegenständen oder Praktiken (siehe Nostalgie).

Es bezeichnet außerdem:
 (3162) Nostalgia, Asteroid des Hauptgürtels
 Nostalgia Cars, britischer Automobilhersteller
 Nostalgia Motorcars, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Nostalgia, Studioalbum der schottischen Singer-Songwriterin Annie Lennox von 2014
 Nostalghia (alternative Schreibweise Nostalgia), sowjetisch-italienischer Film aus dem Jahr 1983 unter der Regie von Andrei Tarkowski
 Nostalgia (2022), Spielfilm von Mario Martone